

Населені пункти та їхні частини
 Задомброве — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Задуброва (Задомброве) — село в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Задомброве — осада в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки